Hongqiao ist:

 ein Stadtbezirk der chinesischen Stadt Tianjin, siehe Hongqiao;
 das Straßenviertel Hongqiao (红桥街道) der Stadt Aksu im Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Hongqiao (Aksu);
 das Straßenviertel Hongqiao (虹桥街道) im Stadtbezirk Changning der Stadt Shanghai, siehe Hongqiao (Changning);
 das Straßenviertel Hongqiao (虹桥街道) im Stadtbezirk Chongchuan in der Provinz Jiangsu, siehe Hongqiao (Chongchuan);
 das Straßenviertel Hongqiao (洪桥街道) im Kreis Qidong in der Provinz Hunan, siehe Hongqiao (Qidong);
 das Straßenviertel Hongqiao (虹桥街道) der Stadt Usu im Autonomen Gebiet Xingjiang, siehe Hongqiao (Usu);
 das Straßenviertel Hongqiao (虹桥街道) der Stadt Xuanwei in der Provinz Yunnan, siehe Hongqiao (Xuanwei);
 das Straßenviertel Hongqiao (洪桥街道) im Stadtbezirk Yuexiu in der Provinz Guangdong, siehe Hongqiao (Yuexiu);
 die Großgemeinde Hongqiao (洪桥镇) im Kreis Changxing in der Provinz Zhejiang, siehe Hongqiao (Changxing);
 die Großgemeinde Hongqiao (红桥镇) im Kreis Jiang’an in der Provinz Sichuan, siehe Hongqiao (Jiang’an);
 die Großgemeinde Hongqiao (虹桥镇) im Stadtbezirk Minhang der Stadt Shanghai, siehe Hongqiao (Minhang);
 die Großgemeinde Hongqiao (虹桥镇) im Kreis Pingjiang der Provinz Hunan, siehe Hongqiao (Pingjiang);
 die Großgemeinde Hongqiao (虹桥镇) der Stadt Taixing in der Provinz Jiangsu, siehe Hongqiao (Taixing);
 die Großgemeinde Hongqiao (虹桥镇) der Stadt Yueqing in der Provinz Zhejiang, siehe Hongqiao (Yueqing);
 die Großgemeinde Hongqiao (虹桥镇) im Kreis Yutian in der Provinz Hebei, siehe Hongqiao (Yutian);
 die Gemeinde Hongqiao (红桥乡) im Autonomen Kreis Ninglang in der Provinz Yunnan, siehe Hongqiao (Ninglang);
 die Gemeinde Hongqiao (虹桥乡) der Stadt Wanyuan in der Provinz Sichuan, siehe Hongqiao (Wanyuan);
 die Gemeinde Hongqiao (虹桥乡) im Kreis Yanshan in der Provinz Jiangxi, siehe Hongqiao (Yanshan);
 das Dorf Hongqiao (虹桥村) der Großgemeinde Wuzhen in der Stadt Tongxiang der Provinz Zhejiang, siehe Hongqiao (Wuzhen);
 das Dorf Hongqiao (洪桥村) der Großgemeinde Shijie in der Stadt Guangde der Provinz Anhui, siehe Hongqiao (Shijie);
 ein Bahnhof im Stadtbezirk Minhang von Shanghai, siehe Bahnhof Shanghai-Hongqiao;
 ein Flughafen in den Stadtbezirken Changning und Minhang von Shanghai, siehe Flughafen Shanghai-Hongqiao;
 eine Sonderwirtschaftszone in Shanghai, siehe Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone;
 ein chinesisches Aluminiumunternehmen, siehe China Hongqiao Group.